Aruküla – miasteczko w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Raasiku.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Hiuma, w gminie Pühalepa.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Ida Viru, w gminie Maidla.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Ida Viru, w gminie Mäetaguse.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Järva, w gminie Koeru.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Lääne Viru, w gminie Vinni.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Parnawa, w gminie Varbla.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.
 Aruküla – wieś w Estonii, w prowincji Tartu, w gminie Tartu ja Tartu.
 Aruküla – stacja kolejowa w Aruküla, w prowincji Harju.
 Aruküla – rzeka w środkowej Estonii.

Zobacz też 
 Zespół pałacowo-parkowy w Aruküla